

События 
 Консулы Квинт Марций Тремул (плебей) и Публий Корнелий Арвина (патриций).
 После победы над силами этрусков и галлов Рим овладел всей Средней Италией.
 Деметрий собрал огромную армию и построил флот из 500 кораблей в Пирее, Коринфе, Халкиде и близ Пеллы. Лисимах, Птолемей, Селевк и Пирр заключили союз против него.
 У берегов Греции появился с большим флотом Птолемей и склонил города к измене. Лисимах вторгся в Верхнюю Македонию, а Пирр занял Нижнюю. Деметрий оставил в Греции сына Антигона, а сам пошёл на Лисимаха. Пирр взял город Берою. Волнения среди македонян. Деметрий двинулся на Пирра. Македоняне переходят на сторону Пирра. Деметрий бежал из своего лагеря, а Пирр занял его. В решительном сражении Лисимах победил Антигона и завладел страной. Пирр и Лисимах поделили между собой Македонию.
 Антипатр стал строить козни против своего тестя. Лисимах казнил его, а свою дочь Эвридику заключил в тюрьму.

См. также